Повало-Швейковские (Повало-Швыйковские) — древний дворянский род польского происхождения.

Род внесён в VI и II части родословных книг губерний Смоленской, Тверской и Псковской.

История рода 
Родоначальник польский шляхтич Иван Швейковский герба Повала. Его сын Владимир Иванович Повало-Швейковский († 1690) вступили в русское подданство после покорения Смоленска (1655). Брат его Денис († 1694) и сын Фёдор были стольниками и генералами над смоленской шляхтой.

Описание герба 
Вариант герба Огоньчик, которым пользовался род :

В щите, имеющем красное поле изображена серебряная стрела, остроконечием вверх обращённая и под ней золотая луна, рогами вниз.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, над коею две поднятые вверх руки. Намёт на щите красный, подложенный серебром. Герб рода Повало-Швейковских внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 24

Известные представители 
 Повало-Швейковский, Яков Иванович (1750—1807) — генерал от инфантерии и участвовал в походе против французов (1799).
 Повало-Швейковский, Иван Семёнович [ок. 1787—1845] — декабрист, полковник (1816), командир Саратовского пехотного полка.
 Повало-Швейковский, Николай Захарьевич (1753-не ранее 1835) — капитан Второго гренадерского полка, участник подавления восстания Пугачёва. Пушкин воспользовался воспоминаниями Повало-Швейковского и упомянул о нем в «Истории Пугачева».
 Повало-Швейковский, Николай Павлович (1822 — ?) — контр-адмирал.
 Повало-Швейковский, Христофор Христофорович (1789—1848) — гражданский губернатор Тобольской губернии, гражданский губернатор Олонецкой губернии.
 Повало-Швейковский, Александр Николаевич (1834—1903) — военный губернатор Ферганской области, генерал-лейтенант.

Примечания

Литература 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Повало-Швейковские. стр. 94-103.
Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть II. Повало-Швыйковские. стр. 270-271. ISBN 978-5-88923-485-2

Шляхетские роды герба Огоньчик